Forest City (Carolina del Nord)
 Forest City (Florida)
 Forest City (Illinois)
 Forest City (Iowa)
 Forest City (Missouri)
 Forest City (Pennsilvània)